Banana – miasto w Demokratycznej Republice Konga
 Banana (Kiribati) – osada na wyspie Kiritimati
 Banana (grupa muzyczna) – jugosłowiański zespół rockowy
 Banana (singel) – singel Conkaraha i Shaggy'ego
 Banana Boat – polski sekstet wokalny
 Banana Yoshimoto – japońska pisarka